Atlantiktief steht für:

 die über den Nordatlantik ostwärts gegen Europa ziehenden Tiefdruckgebiete, siehe Nordatlantiktief 
 die nördlich des Äquators gegen Amerika ziehenden Tiefdruckgebiete, siehe Tropischer Wirbelsturm 
 die im Südatlantik ostwärts oder nach Südamerika ziehenden Tiefdruckgebiete, siehe Südatlantiktief